Kami se poate referi la:

 Kami, obiectul de venerare în religia șintoistă.
 Orașul Kami, o fostă localitate în Japonia, în districtul Taka al prefecturii Hyōgo.
 Orașul Kami, o localitate în Japonia, în districtul Mikata al prefecturii Hyōgo.
 Municipiul Kami,   localitate în Japonia, în prefecturs Kōchi.